52-й егерский полк — постоянное формирование (воинская часть, егерский полк) лёгкой пехоты Русской императорской армии Вооружённых сил Российской империи.

Формирование полка 
Полк был сформирован 11 апреля 1813 года, а 30 августа 1815 года наименован 14-м егерским полком. По упразднении егерских полков 28 января 1833 года часть батальонов присоединена к Полоцкому пехотному полку, 1-й батальон отправлен на образование 3-го действующего батальона, резервный батальон отправлен на образование 2-го резервного батальона Замосцкого егерского полка. В 1863 году три батальона Полоцкого полка пошли на сформирование Серпуховского пехотного полка, в котором было сохранены старшинство и знаки отличия 14-го (бывшего 52-го) егерского полка.

Знаки отличия полка 
Из знаков отличия полк имел полковое Георгиевское знамя с надписью «За отличие при осаде и взятии Анапы и Варны в 1828 году»; поход за военное отличие, пожалованный 6 апреля 1830 года за подвиги в русско-турецкой войне 1828—1829 гг.

Командиры полка 
 04.06.1815 — 16.02.1817 — подполковник Олофсон, Александр Антонович
 16.02.1817 — 1818 — полковник Горихвостов, Александр Захарьевич

Примечания

Источники 
 
 Габаев Г. С. Роспись русским полкам 1812 года. Киев, 1912
 Шенк В. К. Гренадерские и пехотные полки. Справочная книжка императорской Главной квартиры. СПб., 1909
 Энциклопедия военных и морских наук // Под редакцией Г. А. Леера. Т. I—VIII. СПб., 1883—1895

Егерские полки Российской империи
Воинские части и формирования, созданные в 1813 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1833 году